Tolstói puede referirse a:

Lev Tolstói, también conocido como León Tolstói, uno de los grandes de la literatura rusa del siglo XIX.
Alekséi Konstantínovich Tolstói, poeta, novelista y dramaturgo ruso.
Alekséi Nikoláyevich Tolstói, escritor soviético de ciencia ficción.